La saison 1971-1972 du Championnat de RFA de football était la  de la première division professionnelle ouest-allemande, la Bundesliga. Les 18 meilleurs clubs de RFA sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Regionalliga.

C'est le Bayern Munich qui remporte le titre après avoir terminé en tête du championnat. C'est le  de champion d'Allemagne et le  en Bundesliga de l'histoire du club. Gerd Müller remporte facilement le titre de meilleur buteur avec 40 buts inscrits en 34 rencontres.

Les 18 clubs participants

Classement 
Le bareme utilisé pour le décompte des points est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, abandon ou forfait : 0 point

|valign=top align=left|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Lien externe 
  Page sur RSSSF

1971-1972
Football en Allemagne en 1971
Allemagne
Sport en Allemagne en 1972